Бургдорф:

Населённые пункты 
 Бургдорф (Айдахо) () — невключённая территория в США, в округе Айдахо штата Айдахо.
 Бургдорф (Берн) () — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн.
 Бургдорф (Ганновер) () — город в Германии, в районе Ганновер земли Нижняя Саксония.
 Бургдорф (Зальцгиттер) () — коммуна в Германии, в районе Вольфенбюттель земли Нижняя Саксония.
 Бургдорф (округ) () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Бургдорф.

Фамилия 
 Бургдорф, Вильгельм (, 1895—1945) — немецкий генерал пехоты.